Hard to Handle – brano musicale di Otis Redding del 1968
 L'affare si complica (Hard to Handle) – film di Mervyn LeRoy del 1933